Walvissen, in zee levende zoogdieren
 Walvis (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Wet Walvis, een wet over de vereenvoudiging van werknemersverzekeringen 

Gebouwen
 De Walvis (Amsterdam), een kantoorgebouw uit 1964 in Amsterdam
 De Walvisch (Schiedam), een stellingmolen in Schiedam
 De Walvis (Sint-Niklaas), een voormalige drogist in Sint-Niklaas

Geografie
 Walvisbaai, een stad en zeehaven in Namibië
 Walvisbuurt, een buurt in Amsterdam

Personen met de achternaam Walvis
 Ignatius Walvis, een Nederlands historicus

Zeevaart
 Walvis (schip, 1950), een schip
 Walvisfabrieksschip, een schip dat gedode walvissen verwerkt
 Walvisvaart, de industrie die jaagt op walvissen

Overig
 De Walvisch van Berkhey, een 16e eeuwse tekening van de Haarlemse graveur Hendrick Goltzius
 Walvistraan, een olie van onder druk uitgekookt walvisvet